Unter Vollziehung wird verstanden
vollziehende Gewalt (zweite Staatsgewalt, ausführende Gewalt vollziehende Gewalt, Verwaltung und Regierung), siehe Exekutive
Vollzug, insbesondere von Verwaltungsakten, siehe sofortige Vollziehung
Vollziehung der Ehe, der erste Beischlaf zwischen zwei Ehepartnern nach ihrer Eheschließung (CIC can. 1061 § 1)

Siehe auch:
 Vollzug